Pruszcz (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Kujavië-Pommeren, in powiat Świecki
 Pruszcz (powiat Drawski), een dorp in het Poolse woiwodschap West-Pommeren, in het district Drawski
 Pruszcz (powiat Gryficki), een dorp in het Poolse woiwodschap West-Pommeren, in het district Gryficki
 Pruszcz (powiat Świecki), een dorp in het Poolse woiwodschap Kujavië-Pommeren, in het district Świecki
 Pruszcz (powiat Tucholski), een dorp in het Poolse woiwodschap Kujavië-Pommeren, in het district Tucholski